Dick Lidman (1967) – calciatore svedese
 Håkan Lidman (1915-2000) – ostacolista svedese
 Hans Lidman (1910-1976) – scrittore svedese
 Sara Lidman (1923-2004) – scrittrice svedese
 Sven Lidman (1882-1960) – scrittore e poeta svedese